Слик () — абсолютно гладкая шина, не имеющая ни канавок (протектора), ни иных элементов, уменьшающих пятно контакта с трассой. Первые произведённые сли́ки были разработаны компанией M&H Tires в начале 1950-х годов, это были шины для дрэг-рейсинга. На гоночных автомобилях в сухую погоду используются гладкие шины для того, чтобы снизить деформацию под нагрузкой, уменьшив его износ, тем самым позволив применять в изготовлении шин более пористые мягкие материалы (благодаря меньшей деформации они меньше перегреваются и плавятся), обладающие бóльшим сцеплением с дорогой. Бóльшее сцепление с дорогой, в свою очередь, обусловлено более сильной адгезией между шиной и покрытием.

Данный тип шин обеспечивает большее сцепление с дорогой только на сухих дорогах, но имеет намного более плохое сцепление на мокрых дорогах. Из-за этого слики не подходят для использования на дорогах общего пользования, т.к. автомобили, эксплуатируемые на таких дорогах, должны быть готовы ко всем погодным условиям. Они находят применение в автомобильных соревнованиях, где участники могут подобрать себе тип шин для заезда в соответствии с погодой (а также сменить их непосредственно во время соревнования).

В Формуле-1 слики были запрещены с сезона  года по сезон  года. В этот период использовалась одна из разновидностей шин типа псевдослик, с четырьмя продольными канавками. С сезона  года слики были возвращены.

В странах «Восточного блока» шины такого типа начали применять в кольцевых автогонках с 1974 года. В советской прессе первоначально использовалось название Сликс.

См. также 
 Словарь автогоночных терминов

Примечания

Ссылки 
Racing Technology; Street-legal slicks
R-compound «street» tyres

Устройство гоночного автомобиля
Шины транспортных средств